Рубене () — латышская фамилия, женская форма фамилии 

Известные носители:

 Рубене, Илзе (1958—2002) — латвийская, ранее советская, шахматистка.
 Рубене, Лида Яновна (1926) — скрипачка, заслуженный артист Латвийской ССР.

Населённые пункты:
 Рубене — населённый пункт в Коценской волости Коценского края Латвии.
 Рубене — другое название села Рубени в Рубенской волости Екабпилсского края Латвии.